Кайо́-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1293 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2623,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кайо-сюр-Мер, Туристичне бюро
 Кайо-сюр-Мер, Мерія 
 [ Розташування муніципалітету Кайо-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма